Aegon Open Nottingham 2016 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour 250 w sezonie 2016 z cyklu Aegon Open Nottingham rozgrywany w dniach 19–25 czerwca 2016 roku w Nottingham na kortach trawiastych o łącznej puli nagród wynoszącej 704 805 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2016 w tenisie ziemnym
2016
2016 w Anglii